Hörz ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Hörz (* 1935), deutsche marxistische Philosophin und Frauenrechtlerin
 Herbert Hörz (* 1933), deutscher marxistischer Philosoph und Wissenschaftshistoriker

Siehe auch:
 Horz